Potosí (departement), een departement in Bolivia
Potosí (stad), de hoofdstad van het departement Potosí in Bolivia
Potosí (gemeente), een gemeente in het departement Potosí in Bolivia
Potosí (Colombia), een Colombiaanse gemeente
Potosí (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Rivas

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Potosi (Missouri)
Potosi (Texas)
Potosi (Wisconsin)